Лаура Монтальво (; родилась 29 марта 1976 года в Буэнос-Айресе, Аргентина) — аргентинская теннисистка. Наиболее известна своими достижениями в парных соревнованиях.
 Двукратная четвертьфиналистка турниров Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-1998, Roland Garros-2000).
 Победительница 9 турниров WTA в паре.

Общая информация

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (13)

Победы (8)

Поражения (5)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (14)

Победы (9)

Поражения (5)

Финалы турниров ITF в парном разряде (32)

Победы (20)

Поражения (12)

История выступлений на турнирах

Парные турниры

Интересные факты 
 За свою восьмилетнюю карьеру на турнирах Большого шлема Лаура ни разу не сыграла на Australian Open.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Олимпийская статистика  

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1976 году
Родившиеся 29 марта
Теннисисты Аргентины
Родившиеся в Буэнос-Айресе
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года